Por VR pode estar à procura de:
 Realidade virtual (Virtual Reality) — tecnologia de interface avançada entre um usuário e um sistema.
Visão remota — alegada habilidade de visualizar coisas extrassensorialmente.
 Motor VR — uma configuração de motores.
 Rádio Vaticano —  emissora de rádio pertencente à Santa Sé.
 Volta Redonda — cidade do Estado do Rio de Janeiro.

Desambiguação
